Danilo Carando (1988) – calciatore argentino
 Ennio Carando (1904-1945) – partigiano e filosofo italiano